Aschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Aschmann (* 1967), deutsche Historikerin
 Carsten Aschmann (* 1965), deutscher Filmemacher
 Ernst Aschmann (1848–1910), deutscher Konteradmiral
 Gottfried Aschmann (1884–1945), deutscher Diplomat
 Herbert Aschmann (1913–1975), deutscher Maler und Bühnenbildner
 Johann Jakob Aschmann (1747–1809), Schweizer Zeichner, Maler und Kupferstecher
 Mary Francis Aschmann (1921–2006), US-amerikanische Klarisse, Dichterin und Schriftstellerin
 Otto Aschmann (1888–1965), deutscher Politiker
 Uwe Aschmann (* 1955), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Ashman